Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du 14 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Annika Beck, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Stephanie Vogt et Yanina Wickmayer.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Luxembourg
Tennis en octobre 2013
Tennis